Aljand ist der Familienname folgender Personen:
 Martti Aljand (* 1987), estnischer Schwimmer
 Triin Aljand (* 1985), estnische Schwimmerin